Aleid Truijens, Nederlands schrijfster en columniste
 Martin Truijens, Nederlands zwemcoach

Zie ook 
 Truijen (doorverwijspagina)
 Truyens (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam